El nombre coreano Kim Il-sung puede referirse a:

 Kim Il-sung, presidente y dictador de Corea del Norte, desde 1948 hasta 1994.
 Estadio Kim Il-sung, estadio de fútbol ubicado en Pionyang, Corea del Norte.
 Liga de la Juventud Socialista Kim Il-sung, organización social de masas fundada por Kim Il-sung.
 Plaza Kim Il-sung, plaza localizada en Pionyang, Corea del Norte.
 Universidad Kim Il-sung, universidad localizada en Pionyang, Corea del Norte.
 Orden de Kim Il-sung, condecoración nacional de Corea del Norte